Heraclio puede designara a:
 El nombre propio Heraclio.
 Dos emperadores bizantinos:
 Heraclio, (c. 575–641).
 Heraclio II, (626-641), hijo de Heraclio I.
 Constantino III Heraclio, hijo de Heraclio I.
 Heraclio el Viejo, armenio, exarca de África (fl. 600s), padre de Heraclio I.
 Dos reyes de Georgia
 Heraclio I de Kakheti o Erekle I (1642–1709). 
 Heraclio II de Georgia o Erekle II (1720/1721–1798).
 Heraclio el Cínico, filósofo romano de la escuela cínica.
 Heraclio de Edesa. General bizantino fallecido en el año 474.
 Heraclio de Auvernia, patriarca de Jerusalén y arzobispo de Cesarea (c. 1128–1190/1191).
 Heraclio (escritor), autor de De coloribus et artibus Romanorum I tratati, datable en Italia en el siglo X.

Personajes o instituciones que han llevado Heraclio como nombre de pila o como parte de su nombre:
 Naipes de Heraclio Fournier S.A.
 Heraclio Fournier González
 Estadio Heraclio Tapia
 Heraclio Botana
 Heraclio Bernal